Ceuthospora är ett släkte av svampar. Ceuthospora ingår i familjen Phacidiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Ceuthospora